Achéménès peut désigner :
 Achéménès, fondateur supposé de la dynastie achéménide ;
 Achéménès, satrape d'Égypte de  484 av. J.-C. à sa mort en 460 av. J.-C. ;
 Achéménès, personnage mineur de l'Énéide de Virgile.